Кункель — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кункель, Иоганн (1630—1703) — немецкий алхимик.
 Кункель, Карл-Хайнц (1926—1994) — саарский футболист.